Grove Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Grove Township (Arkansas)
 Grove Township (Illinois)
 Grove Township (Adair County, Iowa)
 Grove Township (Cass County, Iowa)
 Grove Township (Davis County, Iowa)
 Grove Township (Humboldt County, Iowa)
 Grove Township (Pottawattamie County, Iowa)
 Grove Township (Shelby County, Iowa)
 Grove Township (Taylor County, Iowa)
 Grove Township (Worth County, Iowa)
 Grove Township (Reno County, Kansas)
 Grove Township (Shawnee County, Kansas)
 Grove Township (Minnesota)
 Grove Township (Oklahoma)
 Grove Township (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Ash Grove Township
 Cherry Grove Township
 Grover Township